Dinozaver je lahko:
 dinozaver - izumrla žival
 Dinozaver - film